Джемикент — село в Дербентском районе Дагестана. 

Образует муниципальное образование село Джемикент со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 33 км к северо-западу от города Дербент, на реке Уллучай, у границы с Каякентским районом.

История 
Во времена Кайтагского уцийства, при уцмие Султан-Ахмеде случилось переселение терекеменцев на территорию современного Дербентского района.

По преданиям собранными Р.М.Магомедовым предки терекеменской части жителей с. Джемикент происходят из Ширвана.Однако документальных подтверждений этим преданиям нет.

В Джемикенте были найдены Гуннские захоронения датируемые III - V веком нашей эры.

Название села может быть связано с арабским словом джума. По преданию, в селе была построена одна из первых мечетей. Жители близлежащих поселений собирались в мечети для общей пятничной молитвы-джума. В Джемикенте существовали улицы (мехлеляр): Шихмехле (улица, где жили шейхи), Чаймехле (Речная улица), Сарытопрахмехле (Желтоглиняная), Куватмехле (Многолюдная) и Карачаймехле (улица карачаевцев), жителей которого местное предание считает пришлыми из Карачая.

В военной истории Джемикент известен событиями 22 сентября, произошедшими в ходе восстания 1877 года в Чечне и Дагестане, когда отряд полковника Тер-Асатурова сразился здесь с повстанцами Мехти-бека. Последние были оттеснены русской императорской армией в горы.

Население 
 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года: 

Большую часть населения составляет субэтнос азербайджанцев — терекеменцы.

Примечания

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

 

Населённые пункты Дербентского района
Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Дербентского района